GCR steht für:
 Galactic Cosmic Ray, siehe Kosmische Strahlung #Einteilung und Bezeichnungen nach Ursprung 
 Gas Cooled Reactor, siehe Magnox-Reaktor
 Generalized Completely Continuous Representations, ein Typ von C*-Algebren, siehe Postliminale C*-Algebra
 Global Competitiveness Report, Rangliste von Volkswirtschaften mit den höchsten Wachstumschancen
 Gray Component Replacement, Vierfarbendruck mit Unbuntaufbau, siehe Unbuntaufbau
 Great Central Railway, britische Eisenbahngesellschaft
 Group Coded Recording, ein Aufzeichnungsverfahren für magnetische Datenträger
 Tianjin Airlines (ICAO-Code), chinesische Regionalfluggesellschaft

gcr steht für:
 Französisch-Guayana-Kreol (ISO-639-3-Code), französischsprachige Kreolsprache in Französisch-Guayana

Abkürzung